Die National League Championship Series 2013 (NLCS), in der Sportart Baseball, fand zwischen dem 11. und 18. Oktober 2013 statt. In ihr traten die Sieger der National League Division Series 2013 gegeneinander an, um den Gewinner der National League und damit ihren Vertreter in der World Series 2013 zu ermitteln.

Modus und Teilnehmer 

Es handelt sich um eine Best-of-Seven Serie.

Weg in die Championship Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2013, NLWC 2013, ALWC 2013, NLDS 2013, ALDS 2013, ALCS 2013, World Series 2013

Die Postseason 2013 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
11. Oktober 2013, 20:30 EDT, Busch Stadium in St. Louis, Missouri

Spiel 2 
12. Oktober 2013, 16:00 EDT, Busch Stadium in St. Louis, Missouri

Spiel 3 
14. Oktober 2013, 20:00 EDT, Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 4 
15. Oktober 2013, 20:00 EDT, Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 5 
16. Oktober 2013, 16:00 EDT, Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 6 
18. Oktober 2013*, 20:30 EDT, Busch Stadium in St. Louis, Missouri

Zusammenfassung der Ergebnisse 
NLCS 2013 (4–2): St. Louis Cardinals besiegen Los Angeles Dodgers

Zuschauer insgesamt: 301.577  Durchschnittliche Zuschauerzahl: 50.263

Einzelnachweise

Weblinks 
 2013 Postseason auf MLB.com

2013
Baseball 2013
Sportveranstaltung in St. Louis
Sportveranstaltung in Los Angeles
Los Angeles Dodgers
St. Louis Cardinals
Baseballwettbewerb